Krzysztof Herbst (ur. 1943) – socjolog
 Krzysztof Herbst – tenisista KS Cracovia